Sánta Ferenc (1927–2008) Kossuth-díjas író
 Id. Sánta Ferenc (1919–2003) hegedűművész
 Ifj. Sánta Ferenc (1945–) Kossuth-díjas hegedűművész